Андрей Терентьев:
 Терентьев, Андрей Анатольевич (род. 1948) — советский и российский учёный, буддолог, индолог, переводчик и книгоиздатель.
 Терентьев, Андрей Игоревич (род. 1982) — российский актёр театра и кино.